Il doppio del torneo di tennis Columbus Open 1972, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Jimmy Connors e Pancho Gonzales che hanno battuto in finale Robert McKinley e Dick Stockton 6-3, 7-5.

Teste di serie 
Assente
 Bob Hewitt /  Andrew Pattison (Primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Columbus Open 1972